Sánchez Ferlosio puede referirse a:

 Chicho Sánchez Ferlosio, cantautor español.
 Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español, hermano del anterior.

Otros 
 Miguel Sánchez-Mazas Ferlosio, filósofo y matemático español, hermano de los anteriores.